Morva

Morva: csehországi folyó (Morava).
Morva: szlovákiai település (Moravany).
Morvaország: földrajzi-történeti régió Csehország keleti részén (Morava).
morvák: nyugati szláv népcsoport.
morva nyelv: nyugati szláv nyelv.

Morava
Nagy-Morava folyó Szerbiában, a Déli- és a Nyugati-Morava összefolyásából keletkezik, Szendrőtől keletre ömlik a Dunába 
Déli-Morava
Nyugati-Morava

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok